Flötenkonzert bezeichnet:
 Flötenkonzert (Nielsen), Konzert für Flöte und Orchester von Carl Nielsen
 Flötenkonzert (Rouse), Flötenkonzert von Christopher Rouse
 Flötenkonzert (Loriot), Sketch von Loriot

Siehe auch:
 Liste von Flötenkonzerten
 Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci, Gemälde von Adolph von Menzel
 Das Flötenkonzert von Sans-souci, deutscher Spielfilm von Gustav Ucicky (1930)